Policía Nacional de Uruguay – corpo di polizia dell'Uruguay
 Policía Nacional de Colombia – corpo di polizia della Colombia
 Policía Nacional del Perú – corpo di polizia del Perù
 Policía Nacional de la República Dominicana – corpo di polizia della Repubblica Dominicana
 Policía Nacional Revolucionaria – corpo di polizia di Cuba

 Polícia Nacional de Timor-Leste – corpo di polizia di Timor Est
 Polícia Nacional - corpo di polizia della Spagna